Pechüle ist

 der Familienname von Carl Frederick Pechüle (1843–1914), dänischer Astronom
 ein Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, siehe Pechüle (Treuenbrietzen)